Love Child peut faire référence à :

 Love Child, un film américain réalisé par Larry Peerce en 1982
 Love Child, un court métrage canadien réalisé par Patrick Sisam en 1996
 Love Child, un film dominico-portoricain  réalisé par Leticia Tonos Paniagua en 2011
 Love Child, un film documentaire américano-sud-coréen réalisé par Valerie Veatch en 2014
 Love Child, une série australienne créée par Sarah Lambert en 2014